Die Saison 1996/97 war die vierte Spielzeit der Four Nations Chess League (4NCL). Von den 14 Teilnehmern der vorherigen Saison war Newcastle nicht vertreten, dafür gingen die Invicta Knights Maidstone und der Barbican Chess Club nach einem Jahr Pause wieder an den Start, außerdem gaben mit Northumbria, Wessex und den Celtic Knights drei Vereine ihr Debüt in der 4NCL, so dass 18 Mannschaften teilnahmen, die ein zwölfrundiges Turnier spielten.

Die drei bisherigen Meister Midland Monarchs, Invicta Knights Maidstone und Slough machten zusammen mit dem Barbican Chess Club und Northumbria den Titel unter sich aus; am Ende behielten die Midland Monarchs knapp die Oberhand. Da die 4NCL zur Saison 1997/98 in eine Division 1 und eine Division 2 unterteilt wurde, erreichten nur die ersten Zwölf den Klassenerhalt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Four Nations Chess League 1996/97.

Termine und Spielorte 

Die Wettkämpfe fanden am 19. und 20. Oktober, 23. und 24. November 1996, 25. und 26. Januar, 22. und 23. Februar, 22. und 23. März sowie 26. und 27. April 1997. Die ersten beiden Runden wurden in Blackburn gespielt, dritte und vierte in Birmingham, fünfte und sechste in Wigan, siebte und achte in Cardiff, neunte und zehnte in Rotherham und die beiden letzten in West Bromwich.

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Slough wurde ein Mannschaftspunkt abgezogen.

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: In den Wettkämpfen zwischen den North West Eagles und Hertford sowie zwischen Richmond und Guildford ließen jeweils beide Mannschaften das letzte Brett unbesetzt. Die entsprechenden Partien wurden daher 0:0 gewertet.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Endstand bei der 4NCL
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Four Nations Chess League
Sportveranstaltung im Vereinigten Königreich
Schachveranstaltung 1996
Schachveranstaltung 1997
Sportsaison 1996/97